Антон Валерьевич Макаров (род. 01 декабря 1995, г. Жуковский, Россия) — российский музыкант, композитор, мульти-инструменталист и продюсер.

Музыкальная карьера 
Начал участвовать в различных группах с 2010-ого года. Помимо сольного творчества, входит в состав групп The Greens (гитара/вокал), Подарки (аккордеон/гитара), IUN* (бас-гитара/вокал), The Reporters (клавишные/ударные/вокал).

В 2015-ом году начал сольную карьеру, с момента выхода альбома The Office Man. Альбом тепло был принят критиками, а журнал Rolling Stone Russia наградил званием «пропагандист готической американы».

Следующий альбом получает название «Чёрный Кабинет» (2016) и издаётся уже на собственном лейбле Zamkom Records. Релиз получает тёплые отзывы в прессе и удостаивается оценки «9/10» от издания RockCult.ru Со специально организованной группой The Joyces, Антон Макаров отправляется в тур по нескольким городам России, получивший название Cabinet Noir Tour. В ходе концертов, группа сыграла на фестивале Electric Trim Fest, хедлайнером которого был Ли Ранальдо (ex-Sonic Youth).

В 2017-ом году издаётся двойной альбом Roses/Orchids. Сингл «Superficial Cat» получает высокий отзыв от оригинального автора произведения — Эдвина Коллинза, а следующий сингл «Tomorrow Begins» попадает в плейлист шотландского радио Radio Six International и российского Радио Культура. Интернет-блог E:\music\Russia включает альбом в список топ-релизы 2017.

С октября 2017-ого по декабрь 2018-ого года, Антон Макаров отправляется в Roses/Orchids Tour, выступая как в акустическом формате, так и полным составом. Концерты-презентации проходят на наиболее именитых площадках Москвы и Петербурга, а именно в 16 тонн, ЛЕНДОК, КЦ Дом, The Place. Несколько сольных выступлений прошли в Эстонии и Латвии. В ходе летней серии концертов Roses/Orchids Tour, Антон Макаров был приглашён на Платоновский Фестиваль, где сыграл на сцене у стен Дворца Ольденбургских (Рамонь). В ноябре 2018-ого года, отправляется в тур по Германии совместно с Миджем Юром (Ultravox, Visage, The Rich Kids, организатор фестиваля Live Aid).

В апреле 2019-ого вышел сольный альбом Олега Гаркуши (АукцЫон), в котором Антон Макаров выступил в качестве композитора и продюсера. Релиз получил положительные отзывы от издания Colta, Известия, Sub-Cult и др. В сентябре того же года выходит сольный альбом Monochrome, который встречается критиками как наиболее зрелая и взрослая работа музыканта. В издании Colta выходит крупная статья с подробным описанием карьеры Макарова. С октября 2019-ого по февраль 2020-ого, Антон отправился в Monochrome Tour, который включил в себя несколько десятков концертов в России, Прибалтике, Дании, Швеции.

С 2020-ого года, Макаров входит в состав группы Свидание, параллельно ведя свой новый русскоязычный проект Диктофон. Весной, акустическое трио Антона Макарова (впоследствии Диктофон) дебютировали на НТВ (передача «Квартирник у Маргулиса») представив альбом «23» совместно с Олегом Гаркушей.

Дискография 
В качестве сольного исполнителя:

Полноформатные альбомы (LP):
 The Office Man (2015)
 Чёрный Кабинет (2016)
 Roses/Orchids (2017)
 Monochrome (2019)

Мини-альбомы (EP):
 The Perfume Of Survived Souls (2015)

Синглы (Singles):
 The Side Of The Road / Circles In The Water / Saturday Joy (The Office Man, 2015)
 Блюз Два Градуса / Меллограф («Чёрный Кабинет», 2016)
 Superficial Cat / Tomorrow Begins / Going Backwards (Roses/Orchids, 2017)
 Deserve To Love / Chauffeur / The Strangers (Monochrome, 2019)

В качестве продюсера/композитора:

Полноформатные альбомы (LP):
 The Reporters — The Reporters (S/T 2018)
 Олег Гаркуша — 23 (2019)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сообщество в VK
 Сообщество в Facebook
 Интервью Radio Factory от 2015-ого года
 Интервью Hitch.Space от 2016-ого года (совместно с Алексеем Будариным)
 Интервью YoungSpace от 2017-ого года
 Интервью Peterburg2 от 2018-ого года
 Рецензия на альбом The Office Man от RockCult (2015)
 Акустические выступление в передаче «Рок-Уикенд» на Радио Маяк (2018)

Примечания 

Авторы-исполнители России
Композиторы России